Livre jaune peut faire référence à :
 la série de livres publiant des extraits de Jan Udo Holey,
 le livre jaune publié en 1914 par la France et visant à contrer la propagande allemande durant la Première Guerre mondiale.
le livre jaune publié en 1939 par le Ministère des Affaires étrangères, recueil des principaux documents qui marquent et éclairent l'action diplomatique française de  à .

Références